2006/07 was het 109de seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Manchester United werd landskampioen.

Prijzen

Premier League

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2006/07 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club.

Toeschouwers

Scheidsrechters

Manchester United

Bijgaand een overzicht van de spelers van Manchester United, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Alex Ferguson voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Engeland werden.

Football League Championship

Eindstand

Play-offs

Derby County promoveert en komt in het seizoen 2007/08 uit in de Premier League.

Toeschouwers

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2006/07 uit in de Football League Championship.

Sunderland

Bijgaand een overzicht van de spelers van Sunderland AFC, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Roy Keane de titel wonnen in de Football League Championship en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de Premier League seizoen 2007/08.

Football League One

Eindstand

Play-offs

Blackpool promoveert en komt in het seizoen 2007/08 uit in de Football League Championship.

Toeschouwers

Football League Two

Eindstand

Play-offs

Bristol Rovers promoveert en komt in het seizoen 2007/08 uit in de Football League One.

Toeschouwers

Non-League Football

Zie ook
Finale League Cup 2007
Football League Cup 2006/07
Engels voetbalelftal in 2006
Engels voetbalelftal in 2007

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2006/07